Вотчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вотчино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Вотчино — деревня в Медынском районе Калужской области.